Bena, tira llarga de gasa que serveix per a mantenir els apòsits al cos
  Bena, distintiu que utilitzaven els reis a manera de corona
 Bena (Enveig), llogaret del municipi alt-cerdà d'Enveig
 Bena (indumentària), peça d'indumentària consistent en una tira llarga de roba amb què s'embolica la part inferior de la cama
 Bena (Minnesota), població de Minnesota
 Bena (llengua), llengua del poble Bena